Borci – wieś w Serbii, w okręgu szumadijskim, w gminie Rača
 Borci – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim, w gminie Konjic
 Borci – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Jajce
 Borci – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Jezero
 Borci Donji – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Kotor Varoš
 Borci Gornji – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Kotor Varoš